Cherrica je pikantno desertno vino. Dobiva se fermentacijom dalmatinske višnje maraske. Zbog svojih specifičnih i prirodnih svojstava pomaže jačanju oslabljenog organizma, a posjeduje izrazito profinjen okus i osebujnu aromu.

Enologija